Sinjar kan syfta på följande platser:

Irak 

 Sinjār (distriktshuvudort i Irak), Ninawa, 
 Sinjar (distrikt), Ninawa, 

Robotskapade Irakförgreningar